Fritz Becker est le nom porté par :
 Fritz Becker (1882–1973), architecte ;
 Fritz Becker (1888–1963), footballeur allemand ;
 Fritz Becker (1892-1967), Generalleutnant pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Fritz Becker (1910–1983), homme politique.